Felsenspringer steht für:
 Felsenspringer (Insekten), Archaeognatha, Unterklasse der Insekten
 Felsenspringer (Vögel), Chaetops, Vogelgattung aus der ebenfalls als Felsenspringer bezeichneten Familie Chaetopidae